

Sigle 
 Know Your Customer

Codici 
 kyc – codice ISO 639-3 della lingua kyaka